Microregione di Rio Negro (Amazonas), una microregione dell'Amazonas, in Brasile.
Microregione di Rio Negro (Paraná), una microregione del Paraná, in Brasile.